Slovo vajgl či Vajgl může mít tyto významy: 
 nedopalek cigarety, slangově
 Vajgl (příjmení), počeštěná varianta příjmení Weigel, Weigl, Waigl či Waigel. Vzniklo z německého rodného jména Weigard. Nejvíce Vajglů žije v Kutné Hoře. 
 Martin Vajgl, český hudebník, hráč na bicí nástroje
 Vladimír Putin, jedna z jeho přezdívek na Vysoké škole KGB (v původním znění Окурок, Okurok)

Související články 
 Vajglov, část města Břidličná v okrese Bruntál
 Weigelie (Weigela), počeštěně též vajgélie, rod křovin z čeledi zimolezovitých

Reference